Megalonísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Stíra, ö, Grekiska fastlandet, 
 Nísos Sígri, ö, Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou, 
 Megalonísi (ö i Grekland), Kreta, 

Robotskapade Greklandförgreningar